L’Harmattan est un vent chaud et sec, de direction Nord-Est à Est, en provenance du Sahara.
 L’Harmattan est une maison d'édition en France
L'Harmattan est une maison d'édition en Guinée
 Harmattan est une version du système d'exploitation MeeGo développé par Nokia 
 L'opération Harmattan est le nom de code français pour l'opération militaire  dont l'objectif est la mise en œuvre de la Résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies.